Verinus ist das Cognomen folgender Personen:

 Aurelius Verinus, römischer Offizier
 Lucius Pupianus Verinus, römischer Centurio